ТЭМ — многозначная аббревиатура:
 ТЭМ (тепловоз с электропередачей, маневровый) — советское/российское обозначение серий маневровых тепловозов с электрической тяговой передачей (ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ3, ТЭМ4, ТЭМ5, ТЭМ6, ТЭМ7, ТЭМ9, ТЭМ14, ТЭМ15,ТЭМ17, ТЭМ18, ТЭМ19,ТЭМ21,ТЭМ23, ТЭМ28, ТЭМ31, ТЭМ103, ТЭМ241).
 ТЭМ — завод точных электромашин
 ТЭМ — театр эстрады и миниатюр
 ТЭМ — «Теплоэнергомонтаж»
 ТЭМ — термоэлектрический модуль
 ТЭМ — технология электронных материалов
 ТЭМ — торгово-экономическая миссия
 ТЭМ — транспортно-энергетический модуль
 ТЭМ — трансмиссионная электронная микроскопия
 ТЭМ — «Трансэнергомонтаж»

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей